Bilders ist der Familienname folgender Personen:

 Albertus Gerardus Bilders (1838–1865), niederländischer Maler und Kunstsammler
 Johannes Warnardus Bilders (1811–1890), niederländischer Maler
 Maria Philippina Bilders-van Bosse (1837–1900), niederländische Landschaftsmalerin